A Equipe Macedônia de Copa Davis representa Macedônia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Macedonian Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Macedônia)

Macedonia